Choctaw County er navnet på flere counties i USA:

 Choctaw County, Alabama
 Choctaw County, Mississippi
 Choctaw County, Oklahoma